Eumeces microlepis est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Eumeces microlepis Duméril & Bibron, 1839 est un synonyme de Tachygyia microlepis (Duméril & Bibron, 1839)
 Eumeces microlepis Fischer, 1886 nec Duméril & Bibron, 1839 est un synonyme de Emoia adspersa (Steindachner, 1870)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Eugongylinae